Eikel (vrucht), een vrucht van de eik;
 Eikel (anatomie), het ronde uiteinde van de penis;
 Een belediging, gebezigd bij onhandigheid of domheid, in praktisch en/of sociaal opzicht.